Вейдиг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вейдиг, Адольф (1867—1931) — американский композитор немецкого происхождения.
 Вейдиг, Фридрих Людвиг (1791—1837) — немецкий пастор, ректор, политический деятель.